Freud, családnév
 Freud (2020) Netflix tv-sorozat 
 4342 Freud, a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida